Melanorosaurus est un genre éteint de dinosaures sauropodomorphes du clade des anchisauriens, parfois rattaché à la famille des Melanorosauridae dont il est le genre type. Il a vécu au Trias supérieur (Norien-Rhétien), et les restes fossiles de ces herbivores ont été découverts en Afrique du Sud. Une seule espèce, l'espèce type, est connue, Melanorosaurus readi.

Systématique 
Le genre Melanorosaurus et l'espèce Melanorosaurus readi ont été décrits en 1924 par le paléontologue britannique  (1888-1982).

Une autre espèce, Melanorosaurus thabanensis, avait été créée en 1993 mais en 2016, il a été démontré qu'elle était invalide car les fossiles ne pouvaient pas être rapportés au genre Melanorosaurus. Les ossements ont été attribués à un nouveau genre de sauropodomorphe basal, Meroktenos.

Étymologie 
Le nom de genre Melanorosaurus est composé des mots en grec ancien , melas, « noir », , oros, « montagne », et    , sauros, « lézard », pour donner « lézard de la montagne noire ».

Description 
Il mesurait jusqu'à  de long et pesait .

Classification

Cladogrammes 
Celui réalisé par Alejandro Otero et ses collègues en 2015, extrait de leur analyse phylogénétique des saurischiens , place Melanorosaurus comme un Anchisauria Sauropodiformes, le plus proche des sauropodes :
 

Le cladogramme de Blair McPhee et de ses collègues, établi en 2014, montre la position de Melanorosaurus dans le clade des Anchisauria :

Publication originale

Références taxinomiques

Articles connexes 
 Liste de dinosaures

Notes et références 

Sauropodomorpha
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du Trias supérieur
Dinosaure d'Afrique
Taxon fossile décrit en 1924